Le ministère des Colonies ou ministère de l'Outre-Mer est l'organisme gouvernemental responsable de l'exécution de la politique coloniale (gestion des colonies) puis ultramarine (gestion des territoires d'outre-mer) d'un État. Il est dirigé, selon les États par un ministre des Colonies, secrétaire d'État aux Colonies, ministre de l'Outre-mer, etc.

Liste

Notes et références